Le terme brownie peut désigner :
 brownie, est un gâteau ;
 Brownie, un personnage du folklore écossais ;
 Brownie McGhee, un chanteur et guitariste de blues ;
 Cavell Brownie, statisticienne américaine ;
 Brownie, un appareil photographique conçu par Kodak en 1900 ;
 brownie, la branche cadette dans le guidisme.